Orm (En nórdico antinuo y en danés, sueco, noruego (bokmål y nynorsk) la palabra para "serpiente", "gusano" o "dragón") devenía un nombre personal anglosajón durante periodo del Danelaw.  También pueda referir a:
 Orm, el autor del siglo XII Ormulum
 El comisario del Kirkdale sundial
 El Amo de Océano, unos de los supervillados de DC Cómics y medios-hermano a Aquaman
 Orm, el nombre de un dragón (y parte del nombre de otros dragones) en el serie Earthsea
ORM Como un acrónimo puede referir a:
 Roble Ridges Moraine
 Objeto-mapeo relacional, un asunto que programa software en enlazar objeto-código orientado con bases de datos relacionales
 Modelado de Objeto-rol un método de modelado conceptual
 Observatorio del Roque de los Muchachos, un observatorio en la isla de La Palma
 Administración de reputación en línea
 Métodos de investigación en línea
 Administración operacional de riesgo, un concepto para seguridad en el planeo de operaciones y ejecución
 Idiom Oromo ISO de lengua 639 código
 Orosomucoid
 Administración de relación de la subcontratación
 Sywell Aeródromo en Northamptonshire, Inglaterra (IATA código de aeropuerto)

Ve también 
 ORM-D